Elfes ist der Familienname von:

 Wilhelm Elfes (1884–1969), deutscher Politiker
 Will Elfes (1924–1971), deutscher Bildhauer und Musiker
 Ulrike von der Groeben, geb. Elfes (* 1957), deutsche Fernsehmoderatorin und Redakteurin

Elfes bezeichnet weiterhin
 Elfes-Urteil, Urteil des Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 1957 zur allgemeinen Handlungsfreiheit